Tetrachlorethan je název dvou izomerických chemických sloučenin:

 1,1,1,2-tetrachlorethan (R-130a)
 1,1,2,2-tetrachlorethan (R-130)

Související články 
 Tetrachlorethen
 Trichloroethan